Paris von Lodron ist der Name folgender Personen:

* Paris von Lodron (1586–1653), Fürsterzbischof von Salzburg
 Paris II. Otto von Lodron (Paris der Große; † 1439), italienischer Condottiere 
 Paris IV. von Lodron († 1475), Enkel von Paris dem Großen 
 Paris V. von Lodron (1507–1550), Urenkel von Paris dem Großen 
 Paris von Lodron (Oberst), Oberst in kaiserlichen Diensten
 Paris Graf zu Lodron (1638–1702), Neffe des Erzbischofs Paris von Lodron
 Paris von Lodron zu Concesio (1522–1566), ein Nachkomme von Paris dem Großen